Westboro Baptist Church, een Amerikaans kerkgenootschap
 witte bloedcel, een afweercel in het bloed
 World Boxing Council, een boksbond
 World Baseball Classic, een vierjaarlijks internationaal honkbaltoernooi